Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2011 vond plaats van 21 tot en met 26 februari 2011 in de Mexicaanse plaats Acapulco. Het was de elfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2011. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Venus Williams verkoos dit jaar niet aan het toernooi deel te nemen. De als eerste geplaatste Julia Görges kwam niet verder dan de tweede ronde. De finale werd gespeeld tussen de als vierde geplaatste Argentijnse Gisela Dulko en het zesde reekshoofd Arantxa Parra Santonja uit Spanje. Beiden hadden op weg naar de finale één set verloren. Dulko liep al snel uit naar 6–3 5–1 en leek gemakkelijk te gaan winnen. Parra Santonja nam echter het heft in handen en zette haar 1–5 achterstand om in een 6–5 40–0 voorsprong, met drie setpoints. Dulko wist het getij echter te keren, sleepte er een tiebreak uit, en won de finale uiteindelijk in twee sets. Het was Dulko's vierde WTA-titel. Voor het eerst in de geschiedenis van dit toernooi won een Argentijnse de titel, nadat eerder Paola Suárez en Mariana Díaz Oliva verliezend finaliste waren geweest.

Dubbelspel – Het winnend team van vorig jaar (Hercog/Záhlavová-Strýcová) deed niet mee aan het toernooi, en het als eerste geplaatste duo Jill Craybas en Edina Gallovits-Hall werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. In de finale traden de ongeplaatste Marija Koryttseva en Ioana Raluca Olaru in het krijt tegen het, eveneens ongeplaatste, Spaanse koppel Lourdes Domínguez Lino en Arantxa Parra Santonja. Na een stand 1–1 in sets moest een match-tiebreak de beslissing brengen. Parra Santonja, die eerder die dag in de finale enkelspel had gestaan, voelde de effecten van de vermoeidheid, en de winst ging naar Koryttseva en Olaru die daarmee voor het eerst samen een dubbelspeltoernooi wonnen. Koryttseva behaalde hiermee haar vijfde WTA-dubbelspeltitel, Olaru haar tweede.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Acapulco 2011
Acapulco